Léveillé kan som auktorsförkortning betyda:

 Augustin Abel Hector Léveillé (1864-1918)
 Joseph-Henri Léveillé (1796-1870)

Robotskapade auktorsförkortningar